Treća izvanredna Biskupska sinoda bila je biskupska sinoda koja se je održala u Rimu, u Vatikanu od 5. listopada do 19. listopada 2014. godine.

Tema sinode bila je Pastoralni izazovi o obitelji u kontekstu evangelizacije.

Kronologija 
Dokument Instrumentum laboris koji je predstavljen 26. lipnja 2014. bio je predložak prema kojem je održana sinoda. Rečeni je dokument proizašao iz istraživanja koje se sprovelo na osnovni pripremnoga dokumenta a koje je obuhvaćalo 39 pitanja. Predstavlja jednu viziju obiteljskoga života u sadašnjem kontekstu. Iz ovog dokumenta nazire se predstavlja početak dubljega razmišljanja. Prva etapa tog razmišljat bila je na 3. izvanrednoj Biskupskoj sinodi 2014., a druga je predviđena Redovnom biskupskom sinodom u 2015. godini.

21. rujna 2014. Vatikan je objavio imena 11 članova posebnog vijeća koje će se pitanjem reforme kanonskih bračnih procesa, a kojim će predsjedati mons. Pio Vito Pinto, dekan Rimske rote.

Članovi posebnog vijeća

Sudionici sinode 
Sudionici sinode bili su grupirani u nekoliko skupina.

(popis nepotpun)
I. Predsjednik
 papa Franjo

II. Glavni tajnik
 kardinal Lorenzo Baldisseri

III. Delegati predsjednici
 kardinal André Vingt-Trois, pariški nadbiskup, Francuska
 kardinal Luis Antonio G. Tagle, manilski nadbiskup, Filipini
 kardinal Raymundo Damasceno Assis, aparecidsdki nadbiskup, predsjednik brazilske biskupske konferencije

IV. Glavni relator
 kardinal Péter Erdő, ostrogonsko-budimpeštanski nadbiskup, predsjednik mađarske biskupske konferencije, predsjednik Konzilija europske biskupske konferencije (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae, C.C.E.E.)

V. Posebni tajnik
 Bruno Forte, nadbiskup Chieti-Vasta, Italija

VI. Komisija za poruku

VII. Orijentalne Katoličke Crkve

VIII. Predsjednici biskupskih konferencija

IX. Nominirani iz unije viših generala

X. Poglavari dikasterija Rimske kurije

XI. Članovi ordinarijskog vijeća

XII. Pontifikalni imenovanici

XIII. Podtajnik biskupske sinode

B. Ostali sudionici prema redu sudjelovanja

I. Suradnici posebnog tajnika

II. Auditori

C. Popis bratskih delegata

 Ekumenska patrijaršija

 Moskovska patrijaršija

 Koptska pravoslavna Crkva

 Sirska pravoslavna antiohijska Crkva 

 Anglikanska zajednica

 Svjetski luteranski savez 

 Svjetska zajednica reformiranih Crkava

 Svjetski baptistički savez

Tijek sinode

Završne poruke

Izvori 

(IKA/GK): Započela prva kongregacija Biskupske sinode o obitelji , Glas Koncila, 6. listopada 2014.
(IKA/GK): Vatikan: Predstavljen dokument Instrumentum laboris za predstojeću Biskupsku sinodu o obitelji , Glas Koncila, 26. lipnja 2014.
Objavljeni članovi komisije za reformu bračnih postupaka , Radio Vatikan na hrvatskom, 21. rujna 2014.
Završna poruka s Biskupske sinode o obitelji: bračna je ljubav jedno od najljepših čuda , Radio Vatikan na hrvatskom, 18. listopada 2014.

Vatikan
papa Franjo